

Acronimi 
 polizza RCO - Responsabilità Civile Operai – oggi polizza responsabilità civile prestatori d'opera.
 RCO – Royal Concertgebouw Orchestra, orchestra sinfonica olandese con sede ad Amsterdam.

Codici 
 RCO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Saint Agnant, Rochefort, Francia